Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma Bob Bryan non ha potuto partecipare per infortunio. Mike Bryan ha fatto coppia con Frances Tiafoe, perdendo nei quarti di finale contro Ryan Harrison e Rajeev Ram.

In finale Nicholas Monroe e John-Patrick Smith hanno battuto Harrison e Ram con il punteggio di 3-6, 7-65, [10-8].

Teste di serie 

  Divij Sharan /  Artem Sitak (primo turno)
  Ryan Harrison /  Rajeev Ram (finale)

<li> Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (campioni)
<li> Jonathan Erlich /  Joe Salisbury (primo turno)

Wild card 

  Christopher Eubanks /  Donald Young (quarti di finale)

<li> Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2018